Michel Leclerc peut désigner :
 Michel Leclerc (1939-), homme d'affaires et fondateur des pompes funèbres ROC Eclerc ainsi que de la chaîne de vente de voitures Auto-Eclerc ;
 Michel Leclerc (1952-), poète québécois ;
 Michel-Édouard Leclerc (1952-), entrepreneur français, dirigeant des centres E. Leclerc et fils d'Édouard Leclerc ;
 Michel Leclerc (1965-), réalisateur français.